La Voix peut désigner :

Titre d'œuvre 
 La Voix : film de Pierre Granier-Deferre ;
 La Voix : série de bande dessinée ;
 La Voix : roman de l'Islandais Arnaldur Indriðason ;
 La Voix, film de Karine Dessalle ;
 La Voix : chanson de Malena Ernman, représentante de la Suède au Concours Eurovision de la chanson 2009 ;
 La Voix : adaptation québécoise du télé-crochet The Voice.

Nom de personne 
 La Voix, dans Secret Story (émission de téléréalité française) : personnage incarné en voix off par Dominique Duforest 
 La Voix : artiste de variété française et internationale, de rock, de folk, de jazz, de blues, de country, de harteck, de métal, de techno.

Roman 
 Voix de Commandement : « La Voix », dans l'univers fictif de Dune, est le talent des Sœurs du Bene Gesserit qui leur permet de se faire obéir des personnes en touchant directement les centres nerveux par le biais d'harmoniques spécialement étudiées de la voix.

Média 
 La Voix du Nord, ou La Voix : journal quotidien régional du nord de la France
 Voix du Midi, un hebdomadaire d'informations locales publié en Haute-Garonne.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre